Прямо́й у́гол () — угол в  радиан или 90°, половина развёрнутого угла. Угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. При пересечении перпендикулярных прямых образуются прямые углы.

Величина прямого угла в разных единицах:
 90°
  радиан
 100 град
 1/4 оборота или полного угла
 5400 угловых минут
 324000 угловых секунд

Некоторые геометрические фигуры, у которых один или несколько углов являются прямыми, имеют собственные названия:
 Прямоугольный треугольник — треугольник, у которого один угол прямой.
 Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые.
 Квадрат — равносторонний прямоугольник, ромб с прямыми углами.
 Прямоугольная трапеция — трапеция, хотя бы один из углов которой — прямой.

Юникод 
В юникоде есть символ ⦜(U+299C, ), который может быть использован для обозначения прямого угла.

Примечания

См. также 

 Прямоугольная система координат
 Перпендикуляр
 Острый угол
 Тупой угол
 Квадрат
 Куб
 Теорема об угле, опирающемся на диаметр окружности

Классическая геометрия
Тригонометрия
Геометрические фигуры
Углы